Неврастеник — сценическое амплуа; актёр, исполняющий роли болезненно-нервных, неуравновешенных, безвольных людей, легко поддающихся различным влияниям и настроениям, находящихся в состоянии острого душевного кризиса. Появляется в XIX веке.

К «неврастеникам» относятся, например, роли: Освальд («Привидения»), Иоганнес («Одинокие» Гауптмана), Раскольников («Преступление и наказание» по Достоевскому) и другие.

Среди наиболее известных исполнителей ролей «неврастеников» — П. Н. Орленев, Н. Н. Ходотов, М. А. Чехов, Э. Цаккони и другие.

Примечания 

Театральная терминология
Театральные амплуа